Lorenzo Frelich – direttore di banda e compositore italiano
 Oleg Nikolaevič Frelich – regista cinematografico russo naturalizzato sovietico
 Phyllis Frelich – attrice statunitense